Camins de Ferro de Barcelona a França per Figueres, companyia de ferrocarril històrica de Catalunya
 Federació Bielorussa de Futbol (del seu nom en bielorús Беларуская Фэдэрацыя Футбола, transliterat Belaruskaia Federatsiia Futbola), màxim organisme rector del futbol a Bielorússia
 Federació de Futbol de Bangladesh (del seu nom en anglès Bangladesh Football Federation), màxim organisme rector del futbol a Bangladesh
 Federació de Futbol de Bhutan (del seu nom en anglès Bhutan Football Federation), màxim organisme rector del futbol a Bhutan
 Ben Folds Five, grup de rock alternatiu dels Estats Units
 Boston Film Festival, festival de cinema amb seu a Boston (Estats Units)
 Brooklyn Film Festival, festival de cinema independent amb seu a Brooklyn (Nova York), als Estats Units
 Associació Alemanya de Fotògrafs Freelance (del seu nom en alemany Bund Freischaffender Fotografen), associació professional de fotògrafs d'Alemanya
 Arxiu binari (del seu nom en anglès Binari Format File), fitxer informàtic codificat en binari